Tabasco är en delstat i Mexiko. Tabasco kan även avse:

 Tabasco (chilifrukt) – en grönsak
 Tabasco (varumärke) – ett varumärke för starka såser
 En pseudonym för estradören Mattias Enn

Geografi

Mexiko 

 Tabasco, delstat, 
 Tabasco, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Ejido Tabasco, ort, Baja California, Mexicali, 
 Tabasco kommun, Zacatecas, 
 Tabasco, Zacatecas, 
 Tabasco, Chiapas, Las Margaritas,